Il singolare del Monte Carlo Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sergi Bruguera ha battuto in finale Cédric Pioline 7-6 (7-2), 6-0.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1993
ATP Tour 1993